Patrikejew ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Nikolajewitsch Patrikejew (* 1979), russischer bzw. armenischer Ringer
 Wassian Patrikejew (* 1470),  russischer Adliger und Kleriker